Rockville har flere betydninger:

Stednavne

Australien 
 Rockville, Queensland

Canada 
 Rockville, Nova Scotia

New Zealand 
 Rockville, New Zealand

USA 
 Rockville, Alabama
 Rockville, Californien
 Rockville, Connecticut
 Rockville, Georgia
 Rockville, Indiana
 Rockville, Iowa
 Rockville, Maine
 Rockville, Maryland
 Rockville, Massachusetts
 Rockville, Minnesota
 Rockville, Missouri
 Rockville, Nebraska
 Rockville, New York
 Rockville, Ohio
 Rockville, Oregon
 Rockville, Pennsylvania
 Rockville, Rhode Island
 Rockville, South Carolina
 Rockville, Tennessee
 Rockville, Utah
 Rockville, Vermont
 Rockville, Virginia
 Rockville, West Virginia
 Rockville, Wisconsin